Челюскинец — название населённых пунктов.

Россия 
 Челюскинец — хутор в Дубовском районе Волгоградской области.
 Челюскинец — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края. 
 Челюскинец — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.

Украина 
 Челюскинец — посёлок городского типа в Лутугинском районе Луганской области.